Bom – element omasztowania statków żaglowych.
 język bom – język nowogwinejski.
 BOM (informatyka) – w informatyce: sposób kodowania bajtów.
 BOM – β-metoksymeskalina, substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin
 BOM – kod IATA międzynarodowego lotniska w Bombaju.
 Bom ładunkowy – urządzenie służące do załadunku i wyładunku towarów na statkach i okrętach.

Przypisy